Drongelen ist der Familienname folgender Personen:

 Cees van Drongelen (* 1935), niederländischer Radio- und TV-Moderator
 Rick van Drongelen (* 1998), niederländischer Fußballspieler